szydło – narzędzie szewskie
 szydło – broń drzewcowa

Osoby 
 Andrzej Szydło (ur. 1974) – polski urzędnik służby cywilnej, dyplomata
 Beata Szydło (ur. 1963) – polska polityk PIS, prezes Rady Ministrów w latach 2015-2017
 Kazimierz Szydło (1919–2017) – polski żołnierz, pułkownik WP, kawaler VM
 Paweł Szydło (1904–1975) – polski bokser i trener pięściarski
 Robert Szydło – polski basista, producent muzyczny i realizator nagrań
 Zbigniew Szydło (ur. 1949) – brytyjski nauczyciel i popularyzator chemii
 Szydło – postać legendarna, zbójnik od imienia którego ma pochodzić nazwa Szydłowa